Ožegović ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Ožegović (* 1999), österreichischer Fußballspieler
 Miloš Ožegović (* 1992), serbischer Fußballspieler
 Nika Ožegović (* 1985), kroatische Tennisspielerin
 Ognjen Ožegović (* 1994), serbischer Fußballspieler
 Sanja Ožegović (* 1959), jugoslawische Basketballspielerin